Le chlorure de plomb peut référer au :
 chlorure de plomb(II), (PbCl2) ;
 chlorure de plomb(IV), (PbCl4).